Neuhain ist ein deutscher Ortsname:
 Neuhain, bis 1932 Gay am Wittigwalde, Dorf im Kreis Osterode, Ostpreußen, seit 1945: Gaj (Olsztynek) im Powiat Olsztyński, Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen
 Neuhain, Dorf im Kreis Waldenburg, Schlesien, seit 1945: Glinik Nowy, Stadtteil von Wałbrzych, Woiwodschaft Niederschlesien, Polen